Beleg van Parijs (845), door de Vikingen
 Beleg van Parijs (885-886), door de Vikingen
 Beleg van Parijs (1429), door het leger van Koninkrijk Frankrijk en Jeanne d'Arc
 Beleg van Parijs (1436), Engelsen uit de stad verdreven.
 Beleg van Parijs (1590), door Hendrik IV
 Beleg van Parijs (1870-1871), door de Pruisen
 Bevrijding van Parijs (1944)